Kolumbija
 Cauca (rijeka)
 Cauca (departman)
 Valle del Cauca, departman
 Cauca (Velika Kolumbija), bivši departman u državi Velika Kolumbija
 Cauca jezik
 Cauca (pleme)
 Španjolska
 Coca (Segovia, Španjolska), grad u pokrajini Segovua, Španjolska

 ostalo
 Cauca (rod), rod kukaca iz porodice Strizibube